Les Six écus est la septième histoire de la série Tif et Tondu de Fernand Dineur. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis dans les Almanachs Espiègle au grand cœur et Almanach 44.

Univers

Résumé 
Arrivés à Valparaiso sans papiers, Tif et Tondu prennent ceux de deux ivrognes qui leur avaient cherché des noises à bord. Les deux hommes portaient deux écus à leur chef Del Ravares. Pour les écarter de sa route, ce dernier fait jeter Tif et Tondu en prison, où ils rencontrent José Cristobon, emprisonné à tort. Lui et ses cousins possédaient six écus porteurs d'un message secret ; Del Ravares a fait assassiner les cousins et accuser Cristobon pour s'emparer des pièces.

Tous trois s'évadent et reprennent les six écus. Del Ravares les poursuit dans les Andes alors qu'ils cherchent le trésor aux sources du fleuve Biobio. Ceeree, un vieux chef indien, leur révèle qu'il s'agit de mines d'or. Del Ravares tente encore de s'emparer du trésor en enlevant un enfant, mais il sera finalement défait et capturé.

Personnages 
 Tif et Tondu
 Del Ravares et ses hommes, qu'il n'hésite pas à sacrifier
 Jose Cristobon
 Ceeree, chef indien
 Le petit Paulo

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1943